Бобро́во — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена на берегу пограничного с Эстонией озера Бобровское, через которое протекает река Лидва, в 7 км к северо-западу от волостного центра, деревни Лавры и в 37 км к юго-западу от райцентра, города Печоры. Происходит от родового селения (имения) князей Шаховских — подданных Российской Империи.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 106 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-091-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Населённые пункты Печорского района